Joubin ist der Familienname folgender Personen:
 Anna Joubin-Bret (* vor 1979), französische Juristin und Leiterin der Kommission der Vereinten Nationen für internationales Handelsrecht
 Franc Joubin (1911–1997), kanadischer Geologe
 Louis Joubin (1861–1935), französischer Zoologe

Sonstiges:
 Joubin-Inseln, nach Louis Joubin benannte Inselgruppe im Palmer-Archipel, Antarktis